Мартин Штрбак (; 15 января 1975, Прешов, Чехословакия) — словацкий хоккеист, защитник. Воспитанник клуба «Прешов». Завершил карьеру игрока в 2015 году. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Словакии. Двукратный чемпион Словацкой экстралиги, чемпион российской Суперлиги и Чешской экстралиги.

Карьера 
Мартин Штрбак начал свою профессиональную карьеру в 1994 году в родном клубе Словацкой экстралиги «Прешов». За год до этого на драфте НХЛ он был выбран в 9 раунде под общим 224 номером клубом «Лос-Анджелес Кингз». В 1994 году Мартин перешёл в столичный «Слован». Золотой для «Слована» сезон 1997/98 Штрбак провёл в клубе «Спишска Нова Вес», после чего вернулся в Братиславу. Конец следующего сезона Мартин провёл в клубе «Трнава», который представлял второй дивизион словацкого хоккея.

В 1999 году Штрбак отправился в Чехию, подписав контракт с клубом «Литвинов». С 2000 по 2002 год Мартин выступал в составе «Всетина», с которым завоевал золото чешского первенства. В 2002 году Штрбак дебютировал в Суперлиге в составе ярославского «Локомотива», с ходу став чемпионом России. В том же году он отправился в финскую СМ-Лигу, присоединившись к клубу ХПК, с которым завоевал бронзовые медали чемпионата.

В 2003 году Мартин уехал в Северную Америку, где в составе «Лос-Анджелеса» дебютировал в НХЛ. Проведя 5 матчей в составе «королей», Штрбак был командирован в клуб АХЛ «Манчестер Монаркс», прежде чем его обменяли в «Питтсбург Пингвинз». За «пингвинов» он провёл 44 матча, в которых набрал 14 (3+11) очков.

Сезон 2004/05 Мартин начал в словацком «Кошице», после чего вновь вернулся в Россию, теперь уже в московский ЦСКА, в котором он провёл следующие 3 года. В 2007 году Штрбак покинул армейский клуб и перешёл в магнитогорский «Металлург», в составе которого стал бронзовым призёром Суперлиги, а также обладателем Кубка европейских чемпионов. Тем не менее, в апреле 2008 года он покинул уральский клуб.

В сезоне 2008/09 Мартин выступал в двух клубах: чешском «Пардубице» и шведском «Рёгле». Перед началом следующего сезона Штрбак подписал контракт с подмосковным ХК МВД, который в том году стал настоящей сенсацией Континентальной хоккейной лиги, выйдя в финал Кубка Гагарина. Более того, Мартин стал участником матча «Всех звёзд» КХЛ. Сезон 2010/11 Мартин начал в составе московского «Динамо», где провёл 37 игр, в которых набрал 11 (4+7) очков. 3 мая 2011 года, наряду с другими хоккеистами, Штрбак покинул московский клуб.

15 июля 2011 года Мартин подписал контракт с новичком КХЛ клубом «Лев», в составе которого в сезоне 2011/12 он принял участие в 35 матчах и записал на свой счёт 5 (1+4) результативных баллов. 11 июня 2012 года Штрбак покинул словацкий клуб и вернулся в шведский «Рёгле».

Международная 
В составе сборной Словакии Мартин Штрбак принимал участие в молодёжном чемпионате мира в первом дивизионе 1995 года, на котором он вместе с командой заслужил повышение в классе. На взрослом уровне Мартин практически регулярно участвовал в чемпионатах мира, начиная с 2000 года. Штрбак — обладатель полного комплекта медалей мировых первенств. Также Мартин призывался под знамёна сборной на Кубок мира 2004 и Олимпийские игры 2006 и 2010.

Достижения 
 Чемпион мира 2002.
 Серебряный призёр чемпионата мира 2000.
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2003.
 Бронзовый призёр чемпионата Словакии (2): 1995, 1996.
 Чемпион Чехии 2001.
 Чемпион России 2002.
 Бронзовый призёр чемпионата России 2008.
 Бронзовый призёр чемпионата Финляндии 2003.
 Финалист Кубка Гагарина 2010.
 Обладатель Кубка европейских чемпионов 2008.
 Лучший показатель полезности на чемпионате мира 2003.
 Участник матча «Всех звёзд» КХЛ 2010.
 Чемпион Словакии (2): 2014, 2015.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 11 июня 2012 года

Международная

Примечания 

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Спишска Нова Вес»
Игроки ХК «Трнава»
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Всетин»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК ХПК
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Рёгле»
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Лев» Попрад
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»